Betau ist der Familienname folgender Personen:
 Sjarhej Betau (* 1987), weißrussischer Tennisspieler